Дже́гсон Себастья́н Ме́ндес Карабали́ (; род. 26 апреля 1997, Мира, Эквадор) — эквадорский футболист, вингер клуба «Сан-Паулу» и сборной Эквадора.

Клубная карьера 
Мендес — воспитанник клуба «Индепендьенте дель Валье». 7 марта 2015 года в матче против «ЛДУ Лоха» он дебютировал в эквадорской Серии A. Летом того же года для получения игровой практики Джегсон на правах аренды перешёл в испанский «Культураль Леонеса». 29 ноября в матче против «Пенья Спорт» он дебютировал в Сегунде B. В начале 2016 года Джегсон вернулся в «Индепендьенте дель Валье». 22 октября в поединке против «Фуэрса Амарилья» Мендес забил свой первый гол за «Индепендьенте дель Валье».

28 декабря 2018 года Мендес перешёл в клуб MLS «Орландо Сити». В североамериканской лиге он дебютировал в матче стартового тура сезона против «Нью-Йорк Сити» 2 марта 2019 года. 7 ноября 2021 года в матче заключительного тура сезона против «Клёб де Фут Монреаль» он забил свой первый гол в MLS.

19 июля 2022 года Мендес был приобретён «Лос-Анджелесом» за $300 тыс. в общих распределительных средствах. «Орландо» может получить дополнительно $450 тыс., если будут выполнены определённые условия контракта. Кроме того «Орландо» удержит процент от суммы будущего трансфера Мендеса, если полузащитник будет продан. За «Лос-Анджелес» он дебютировал 23 июля в матче против «Спортинга Канзас-Сити», выйдя на замену на 86-й минуте.

Международная карьера 
В 2013 году Мендес в составе юношеской сборной Эквадора принял участие в юношеском чемпионате Южной Америки в Аргентине. На турнире он сыграл в поединках против команд Аргентины, Венесуэлы, Колумбии и Парагвая.

В 2015 году Мендес в составе молодёжной сборной Эквадора принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Уругвае. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

В 2017 года Мендес завоевал серебряные медали домашнего молодёжного чемпионата Южной Америки. На турнире он, как и два года назад остался в запасе.

В сентябре 2018 года дебютировал за основную сборную Эквадора. Принимал участие в Кубке Америки 2019. Был включён в состав сборной на Кубок Америки 2021.

Статистика

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 34 / забито голов: 0; победы: 11, ничьи: 12, поражения: 11.

Достижения 
  «Лос-Анджелес»
 Обладатель Кубока MLS: 2022
 Обладатель Supporters’ Shield: 2022

  «Эквадор (до 20)»
 Серебряный призёр  Чемпионата Южной Америки (до 20 лет): 2017

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК «Индепендьенте дель Валье»
Игроки ФК «Культураль Леонеса»
Игроки ФК «Орландо Сити»
Игроки ФК «Лос-Анджелес»
Игроки ФК «Сан-Паулу»